9. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów odbyły się w kwietniu 1996 roku w stolicy Czech, Pradze. Zawodniczki startowały w dziewięciu kategoriach wagowych. Mężczyźni rywalizowali w odrębnych zawodach.

Medalistki

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Wyniki na stronie IWRP 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
1996 w sporcie